

События 
 Король Леона Ордоньо II завоевал Нахеру.
 Король Наварры Санчо I Гарсе́с отвоевал у мусульман Вигуэру и убил Мухаммада ибн Абдаллаха, правителя Бану Каси.
 923—936 — Король Франции Рауль I (Радульф Бургундский) (из Каролингов).
 Неудачный поход Гуго, графа Арльского, и его брата Бозо (ум. после 936) в Италию. Поражение от Беренгария I.
 Победа Родульфа II в битве при Фьоренцуоле (близ Пьяченцы).
 Болгарский царь Симеон захватил Адрианополь.
 Вождь гузов принял ислам, но под угрозой смещения отрёкся.
 Свержение национальной династии Хоу-Лян тюрками-шато. Основание тюркской династии Хоу-Тан.
 923—935 — Династия Тан в Китае. Столица Лоян.

Родились 
 Эдред — король Англии (946—955)

Скончались 
 Аббон Горбатый
 Мухаммад ат-Табари — великий арабский историк
 26 марта — смерть христианской мученицы Евгении

См. также